Roza, un tipo de trabajo agrario 
 Roza (Peñarrubia), localidad de Cantabria
 Roza, un pueblo del Raión de Tarutyne en el Óblast de Odesa de Ucrania
 Roza (Tundzha), un pueblo de Bulgaria perteneciente al municipio de Tundzha de la provincia de Yámbol.
 Lita Roza, una cantante británica
 Susana Roza, una presentadora de televisión española